Helfenbein ist der Nachname von

 Walter Helfenbein (1893–1984), deutscher Maler und Graphiker
 Wiegand Helfenbein (1889–1959) und Hans Helfenbein (* 1931), siehe Helfenbein (Orgelbauerfamilie)

Siehe auch:
 Elfenbein